Google SMS est un service de Google qui permet à l'utilisateur d'envoyer une requête à Google par SMS et de recevoir les résultats de cette requête également par SMS.

Références externes 
  SMS à Google pour des résultats rapides

Google